Scott Burns – amerykański dziennikarz
 Scott Burns – amerykański producent muzyczny
 Scott Z. Burns (ur. 1962) – amerykański scenarzysta, producent filmowy i reżyser
 Scott Burns (ur. 1974) – australijski futbolista (futbolu australijskiego)